Samoa peut désigner :

Toponyme 

 les îles Samoa, un archipel d'Océanie partagé entre deux entités territoriales :
 les Samoa, un pays indépendant situé dans la partie occidentale,
 les Samoa américaines, un territoire des États-Unis situé dans la partie orientale ;
 Samoa, census-designated place américaine située en Californie.

Divers 
 SAMOA, acronyme de la Société d'aménagement de la métropole Ouest Atlantique chargée du pilotage et de la mise en œuvre opérationnelle du projet d'aménagement de l'île de Nantes à Nantes ;
 Samoa, un genre d'opilions laniatores de la famille des Samoidae.